Ligeriella är ett släkte av tvåvingar. Ligeriella ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Ligeriella